QLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blida (Algeria)